Парламентские выборы 1919 года в Испании прошли 1 июня.

Предыстория 
Выборы 1919 года состоялись на фоне беспрецедентного политического и экономического кризиса, поразившего Испанию в 1916 году. 15 апреля 1919 года, после того как за 13 месяцев сменилось четыре кабинета, правительство вновь возглавил Антонио Маура, включив в него «мауристас», «сьервистас» и одного независимого либерала. Новый премьер-министр распустил Конгресс депутатов и объявил о проведении новых выборов.

В преддверии выборов Антонио Маура смог создать проправительственную коалицию, включившую в свой состав помимо его Партии Мауриста также консерваторов-«сьервистас» и независимых католиков. В то же время в коалицию не вошла крупнейшая группировка консервативного лагеря, консерваторы-«датистас», принявшие участие в выборах как Либерально-консервативная партия.

На либеральном фланге не только не удалось преодолеть раскол, он ещё больше углубился. Группа независимых либералов, принимавших участие в прошлогодних выборах самостоятельно, образовали свою партию — Национальный монархический союз (), которую возглавил промышленник Альфонс Сала-и-Аргеми. Видный деятель либералов, бывший министр общественных работ Нисето Алькала Самора-и-Торрес пошёл на выборы со своими сторонниками отдельно от других либеральных групп. В результате, в выборах 1919 года участвовали уже 6 либеральных списков, не считая независимых.

Не сумев добиться больших успехов единым списком республиканцы вновь разделились. Республиканская федерация Альваро де Альборноса и социалисты Пабло Иглесиаса воссоздали Союз республиканцев и социалистов, к которому присоединились республиканцы-автономисты и ряд независимых республиканцев. Умеренные республиканцы Мелькиадеса Альвареса, республиканцы-радикалы Алехандро Лерруса, республиканцы-федералисты и каталонские республиканцы, а также ряд каталонских республиканцев-националистов, принимали участие в выборах самостоятельно.

Результаты 
1 июня были избраны 409 членов Конгресса депутатов.

Больше всего мест (104 или 25,43 %) завоевала проправительственная коалиция во главе с Антонио Маура. Всего же консерваторы, считая Либерально-консервативную партию Эдуардо Дато смогли выиграть 198 мандатов (48,41 %). Их оппоненты из либерального лагеря в сумме набрали 140 мандатов (34,23 %).. Республиканцы, вновь разделившиеся, несколько уменьшили количество мандатов. Регионалисты впервые с выборов 1910 года понесли потери, уменьшив своё представительство в нижней палате парламента.

Полужирным шрифтом выделены участники проправительственной коалиции.
Итоги выборов в Конгресс депутатов Испании 1 июня 1919 года
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="4" rowspan="2" align="center" | Партии и коалиции
! rowspan="2" align="left" | Лидер
! colspan="3" | Голоса
! colspan="3" | Места
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! width="70" | #
! width="30" | %
! width="40" | +/−
! width="30" | Места
! width="40" | +/−
! width="35" | %
|-
| bgcolor="#AED7FF" rowspan="4" |
| bgcolor="#0087DC" |
| align="left" width="240"| Либерально-консервативная партия
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Эдуардо Дато
|  ||  ||
| 94 || 4 || 22,98
|-
| bgcolor="#1964C2" |
| align="left" width="240"| Партия Мауриста
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Антонио Маура
|  ||  ||
| 68 || 37 || 16,63
|-
| bgcolor="#1964C2" |
| align="left" width="240"| Консерваторы-«сьервистас»
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Хуан де ля Сьерва
|  ||  ||
| 32 || 8 || 7,82
|-
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Независимые католики
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Рохас Маркос
|  ||  ||
| 4 || 2 || 0,98
|- bgcolor="#AED7FF"
| colspan="5" align="left" | Все консерваторы
|  ||  ||
| 198 || 44 || 48,41
|-
| bgcolor="#C5EAAC" rowspan="6" |
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либерально-демократическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Гарсия Прието
|  ||  ||
| 52 || 40 || 12,71
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либеральная партия
| align="left" | 
| align="left" | Альваро де Фигероа и Торрес
|  ||  ||
| 40 || 3 || 9,78
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либеральная левая
| align="left" | 
| align="left" | Сантьяго Альба
|  ||  ||
| 30 || 1 || 7,34
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Национальный монархический союз
| align="left" | 
| align="left" | Альфонс Сала
|  ||  ||
| 6 || 3 || 1,47
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Аграрные либералы («гассетистас»)
| align="left" | 
| align="left" | Рафаэль Гассет
|  ||  ||
| 5 || 2 || 1,22
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либералы-«нисетистас»
| align="left" | 
| align="left" | Нисето Алькала Самора-и-Торрес
|  ||  ||
| 4 || Первый раз || 0,98
|-bgcolor="#C5EAAC"
| colspan="5" align="left" | Все либералы
|  ||  ||
| 140 || 34 || 34,23
|-
| bgcolor="#FFCEE3" rowspan="5" |
| bgcolor="#FF3333" |
| align="left" | Союз республиканцев и социалистов
| align="left" | 
| align="left" | Альваро Альборнос, Пабло Иглесиас
|  ||  ||
| 15 || 2 || 3,67
|-
| bgcolor="#FFA63E" |
| align="left" | Реформистская партия
| align="left" | 
| align="left" | Мелькиадес Альварес
|  ||  ||
| 6 || 3 || 1,47
|-
| bgcolor="#9F0080" |
| align="left" | Республиканская партия Каталонии
| align="left" | 
| align="left" | Габриэль Аломар
|  ||  ||
| 5 || 1 || 1,22
|-
| bgcolor="#630852" |
| align="left" | Радикальная республиканская партия
| align="left" | 
| align="left" | Алехандро Леррус
|  ||  ||
| 4 || 2 || 0,98
|-
| bgcolor="#D64BD6" |
| align="left" | Федеративная демократическая республиканская партия
| align="left" | 
| align="left" | Хулиан Ногуэс
|  ||  ||
| 1 ||  || 0,25
|-bgcolor="#FFCEE3"
| colspan="5" align="left" | Все республиканцы
|  ||  ||
| 33 || 3 || 8,07
|-
| bgcolor="#FFEEAC" rowspan="3" |
| bgcolor="#FFD700" |
| align="left" | Регионалистская лига Каталонии
| align="left" | 
| align="left" | Франсеск Камбо
|  ||  ||
| 14 || 7 || 3,42
|-
| bgcolor="#green" |
| align="left" | Баскское националистическое причастие
| align="left" | 
| align="left" | Рамон де ла Сота
|  ||  ||
| 5 || 2 || 1,22
|-
| bgcolor="#4FB3E7" |
| align="left" | Монархическая автономистская федерация
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Жирона
|  ||  ||
| 3 || Первый раз || 0,73
|-bgcolor="#FFEEAC"
| colspan="5" align="left" | Все регионалисты
|  ||  ||
| 24 || 7 || 5,87
|-
| bgcolor="#BCC9F5" rowspan="3" |
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Традиционалистское причастие
| align="left" | 
| align="left" | Паскуаль Комин
|  ||  ||
| 4 || 4 || 0,98
|-
| bgcolor="#004FB3" |
| align="left" | Традиционалистская католическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Хуан Васкес де Мелья
|  ||  ||
| 3 || Первый раз || 0,73
|-
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Интегристская партия
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Сенанте
|  ||  ||
| 1 ||  || 0,25
|- bgcolor="#BCC9F5"
| colspan="5" align="left" | Все карлисты и традиционалисты
|  ||  ||
| 9 || 3 || 2,20
|-
| bgcolor="white" colspan="2" |
| align="left" | Аграрии
| align="left" | 
| align="left" | Диего Мартин Велос
|  ||  ||
| 2 || Первый раз || 0,49
|-
| bgcolor="gray" |
| align="left" colspan="4" | Другие
|  ||  ||
| 3 || 1 || 0,73
|-
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" |
|- style="font-weight:bold;"
| align="left" colspan="5" | Всего
| н/д || 100,00 || bgcolor="#E9E9E9" |
| 409 ||  || bgcolor="#E9E9E9" |
|- style="font-weight:bold;"
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| align="left" colspan="11" | Источник:
 Historia Electoral
 Spain Historical Statistics
|}

Результаты по регионам 
Наибольшего успеха на провинциальном уровне достигли консерваторы-«датистас», сумев занять первое место по количеству избранных депутатов в 13 провинциях. Проправительственная коалиция Антонио Маура победила в 11 провинциях. Либералы выиграли выборы в 9 провинциях, в том числе либеральные демократы заняли первое место в 6 провинциях, по одной победе одержали либералы-«романонистас», левые либералы и национал-монархисты. Регионалисты выиграли выборы в 2 провинциях, каталонские в Барселоне, баскские в Бискайе. В провинции Мадрид победил Союз республиканцев и социалистов. В Паленсии, Наварре, Сьюдад-Реале и Кадисе первое место поделили проправительственная коалиция и консерваторы-«датистас», в Луго — консерваторы-«датистас» и либералы-«романонистас», в Саламанке — левые либералы и «романонистас», в Вальядолиде — проправительственная коалиция и левые либералы, в Льейде — каталонские регионалисты и национал-монархисты, в Таррагоне — республиканцы и национал-монархисты, на Балеарах — проправительственная коалиция, консерваторы-«датистас» и левые либералы, в Алаве — независимые династисты, карлисты-католики и консерваторы"датистас", в Альмерии — проправительственная коалиция, консерваторы-«датистас» и либеральные демократы. В Гипускоа, как и на предыдущих выборах, 5 мест достались кандидатам 5 разных партий (три из них традиционалистские).

В Мадриде 6 мандатов из 8 выиграл Союз республиканцев и социалистов (из них 4 взяла Республиканская федерация и два социалисты), оставшиеся 2 поделили левые либералы и консерваторы-«мауристас». В Барселоне победили регионалисты, выиграв 5 мандатов из 7 (из них 4 взяла Регионалистская лига, ещё один их союзники из числа каталонских карлистов), оставшиеся 2 поделили республиканцы-радикалы и каталонские республиканцы. В Севилье по 2 места заняли левые либералы и консерваторы-«датистас», оставшийся пятый мандат получили консерваторы-«мауристас». В Валенсии по одному мандату завоевали консерваторы-«датистас», республиканцы-автономисты и карлисты.

После выборов 
25 июня 1919 года новым председателем Конгресса депутатов был избран Хуан Армада, маркиза де Фигероа (Партия Мауриста), за которого проголосовали 167 парламентариев, либералы не участвовали в голосовании. 29 июля 1919 года его сменил Хосе Санчеса Герра (Либерально-консервативная партия). Председателем Сената стал Мануэль Альендесаласар (Либерально-консервативная партия), которого в декабре 1919 года сменил Хоакин Санчес де Тока (Либерально-консервативная партия).

20 июля 1919 года Антонио Маура на посту премьера сменил Хоакин Санчес де Тока, представлявший Либерально-консервативную партию Эдуардо Дато. После его падения 12 декабря 1919 года и неспособности Дато получить устойчивое большинство в свою поддержку, либерал-консерватор Мануэль Альендесаласар сформировал правительство национальной концентрации, в которое вошли консерваторы («датистас» и «мауристас») и либералы (либеральные демократы и левые либералы). Новый кабинет проработал до 5 мая 1920 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Парламентские выборы в Испании
Испания
События 1 июня
Июнь 1919 года
1919 год в Испании